Uhlandstraße (Charlottenburg-Wilmersdorf), straat in Berlijn
 Uhlandstraße (metrostation), metrostation in Berlijn
 Uhlandstraße (metrostation, Hamburg), metrostation in Hamburg